Dietrich Mülder ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Mülder (Altphilologe) (1861–1947), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Dietrich Mülder (Forstwissenschaftler) (1906–2000), deutscher Forstwissenschaftler